Wizart Animation — российская мультипликационная студия в Воронеже, бизнес-подразделение также есть в Москве. Первым проектом студии Wizart Animation стал фильм «Снежная Королева», вышедший на экраны в 2012 году.

История 
Wizart Animation была основана в 2007 году в Воронеже на базе компании, занимающейся разработкой и локализацией мультимедийных продуктов и программного обеспечения. На текущий момент на студии в Воронеже работают более 270 специалистов из разных городов России, СНГ и зарубежья. В 2012 году был проведён ребрендинг, и в Москве открыто бизнес-подразделение, которое занимается продвижением и продажей проектов на российской и заграничной территориях. Первый фильм студии «Снежная Королева», со-продюсером которого выступила компания «Базелевс», был выпущен более чем в 30 странах мира в кинотеатрах, на TB и DVD. Вторая часть анимационной франшизы «Снежная королева 2: Перезаморозка», одновременно с выходом в России, был показан в кинотеатрах Великобритании, Польши, Израиля, Южной Кореи и стран Ближнего Востока. На данный момент обе части анимационной франшизы проданы более чем в 130 стран мира.

Третья часть франшизы «Снежная королева 3: Огонь и лёд» вышел в прокат 29 декабря 2016 года при поддержке Universal Pictures International.

К 2020 году студия Wizart Animation планирует выпустить сериал по мотивам мультфильма «Снежная королева».

Продолжение знаменитого мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова» сняли в Воронеже.

Продолжение знаменитого мультфильма «Варежка» в Москве.

Признание 
 2015 — 20 ОРФАК в Суздале: Приз от Reed MIDEM — сертификат на участие в MIPJunior, крупнейшем международном рынке развлекательного контента для детей и юношества, вручён студии Wizart Animaion за сериал «ЙОКО».
 2015 — в июне проходил Международный анимационный фестиваль в Аннеси и одновременно крупнейший европейский кинорынок MIFA. На форуме был озвучен список 25 лучших мировых анимационных студий по версии крупнейшего журнала в мире анимации Animation Magazine. В это число впервые вошли 2 российские студии: КиноАтис (про Белку и Стрелку) и студия Wizart Animation.

Мультфильмы производства Wizart Animation 
 2012: «Снежная королева»
 2014: «Снежная королева 2: Перезаморозка»
 2015: «Йоко и друзья»
 2015 — наст вр: «Йоко»
 2016: «Волки и овцы: бееезумное превращение»
 2016: «Снежная королева 3: Огонь и лёд»
 2019: «Волки и Овцы: Ход свиньёй»
 2019: «Снежная Королева: Зазеркалье»
 2019—2021: «Снежная Королева: Хранители Чудес»
 2021: «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
 2022: «Руслан и Людмила»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Wizart на фестивале «Мультимир»: взгляд изнутри.июнь 2017
 Wizart Animation на сайте Facebook
 Wizart Animation официальный канал на сайте YouTube
 Wizart Animation в Instagram
 Wizart Animation во ВКонтакте
 

Кинокомпании России
Мультипликационные студии
Культура Воронежа
Предприятия Воронежа